Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2009 — 1-й матч за Суперкубок Европы, прошёл 20 октября 2009 года во Дворце спорта «Видное» (Видное). В финале встретились победитель Евролиги 2008—2009 «Спарта энд К» и обладатель Кубка Европы 2008—2009 «Галатасарай».

Матч

Детали матча 

Главный тренер —  Ласло Ратгебер

Главный тренер —  Зафер Калайжиоглу

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Событие 
Во время последнего тайм-аута матча президент FIBA-Europe Гиоргос Вассилакопулос вручил игроку «Спарты энд К» Дайане Таурази, не игравшей из-за травмы, специальный приз FIBA как лучшей баскетболистке мира 2009 года.

Ссылки 
 Суперкубок Европы среди женщин
 Подмосковный «Спартак» — обладатель Суперкубка
 Калайчюглу: «Спартак» был на голову сильнее нас
 Ратгебер: очень приятно выиграть первый в истории Суперкубок
 Корстин: титула MVP Еврокубка заслуживали все мои партнёрши

Суперкубок Европы ФИБА женщины
2009 год в баскетболе